Trebula ist Name von:

 Trebula (Schmölln), Ortsteil von Schmölln, Landkreis Altenburger Land, Thüringen

in der antiken Geographie:
 Trebula Balliensis, nahe dem heutigen Treglia in der Gemeinde Pontelatone, Provinz Caserta, Kampanien
 Trebula Mutusca, Stadt der Sabiner, nahe dem heutigen Monteleone Sabino, Provinz Rieti, Latium
 Trebula Suffenas, Stadt der Sabiner, möglicherweise in der Nähe des heutigen Passo della Fortuna, Ciciliano, Provinz Rom, Latium